Donauarmee bezeichnet folgende militärische Großverbände:

 die französische Armée du Danube während der Revolutionskriege
 die Donau-Armee (Deutsches Kaiserreich) während des Ersten Weltkriegs
 die Donauarmee (Russisches Kaiserreich) während des Ersten Weltkriegs